Колка:
 Колка — мыс в Латвии.
 Колка — село в Латвии, у мыса Колка.
 Колка — ледник в Северной Осетии.
 Колка — каньон в Перу, один из глубочайших в мире.

См. также 
 Колкка